Андреевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Список

Белгородская область 
 Андреевское сельское поселение — в составе Чернянского района.

Владимирская область 
 Андреевское сельское поселение — входит в Александровский район.
 Андреевское сельское поселение — входит в Судогодский район.

Вологодская область 
 Андреевское сельское поселение — в составе Вашкинского района.

Воронежская область 
 Андреевское сельское поселение — в составе Нижнедевицкого района.

Кировская область 
 Андреевское сельское поселение — входит в Уржумский район.

Костромская область 
 Андреевское сельское поселение — в составе Сусанинского района.

Мордовия 
 Андреевское сельское поселение — в составе Атяшевского района.
 Андреевское сельское поселение — в составе Большеигнатовского района.
 Андреевское сельское поселение — в составе Темниковского района.

Омская область 
 Андреевское сельское поселение — в составе Оконешниковского район.
 Андреевское сельское поселение — в составе Омского района.
 Андреевское сельское поселение — в составе Саргатского района.

Пермский край 
 Андреевское сельское поселение — в составе Кишертского района.
 Андреевское сельское поселение — в составе Оханского района.

Саратовская область 
 Андреевское сельское поселение — в составе Екатериновского района.

Тюменская область 
 Андреевское сельское поселение — в составе Тюменского района.

Челябинская область 

 Андреевское сельское поселение — в составе Брединского района.

Чувашия 
 Андреевское сельское поселение — в составе Ибресинского района.

Ярославская область 
 Андреевское сельское поселение — в составе Борисоглебского района.

См. также